Changfeng :
 Xian de Changfeng, district administratif en Chine
 Chang Feng, missile développé en Chine
 Changfeng Motor, un constructeur automobile chinois.